Kõnnu (Jõgeva), een plaats in de Estlandse gemeente Jõgeva, provincie Jõgevamaa
 Kõnnu (Kastre), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre, provincie Tartumaa
 Kõnnu (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Kõnnu (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa, provincie Pärnumaa
 Kõnnu (Räpina), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina, provincie Põlvamaa
 Kõnnu (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Kõnnu, tot 1975 de naam van de huidige plaats Ongassaare, provincie Ida-Virumaa
 Kõnnu, tot 2007 de naam van de huidige plaats Püha-Kõnnu, provincie Saaremaa